Salomonsson ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Salomonsson (* 1973), schwedischer Eishockeyspieler
 Emil Salomonsson (* 1989), schwedischer Fußballspieler